Pohoří può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Pohoří, comune del distretto di Praha-západ, in Boemia Centrale
Pohoří, comune del distretto di Rychnov nad Kněžnou, nella regione di Hradec Králové